Saint-Germain-des-Prés steht für:
 Abtei Saint-Germain-des-Prés, Kirche in Paris
 Quartier Saint-Germain-des-Prés, Stadtviertel im 6. Arrondissement von Paris
 Saint-Germain-des-Prés (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Germain-des-Prés (Dordogne), Region Nouvelle-Aquitaine
 Saint-Germain-des-Prés (Loiret), Region Centre-Val de Loire
 Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire), Region Pays de la Loire
 Saint-Germain-des-Prés (Tarn), Region Okzitanien